Виктор Преображенский:
 Преображенский, Виктор Александрович (1896—?) — советский инженер-химик, конструктор боеприпасов, лауреат Сталинской премии.
 Преображенский, Виктор Павлович (1904—1980) — советский инженер, учёный, доктор технических наук, профессор Московского энергетического института.
 Преображенский, Виктор Петрович (1908—1984) — архангельский художник-маринист.